Karel Schwarzenberg je jméno více osob:

 Karel Filip Schwarzenberg (Karel I. Schwarzenberg, 1771–1820) – český a rakouský diplomat a vojevůdce
 Karel II. Schwarzenberg (1802–1858) – český a rakouský politik a voják
 Karel III. Schwarzenberg (1824–1904) – český a rakouský politik a voják
 Karel IV. kníže ze Schwarzenbergu (1859–1913) – poslanec říšské rady
 Karel V. kníže ze Schwarzenbergu (1886–1914)
 Karel VI. Schwarzenberg (1911–1986) – český publicista a heraldik
 Karel Schwarzenberg (Karel VII. Schwarzenberg, * 1937) – český politik, předseda strany TOP 09

Související články 
 Schwarzenbergové